

Войцешин — село в гміні Пельґжимка Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Войцешин — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Войцешин — село в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Войцешин — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства